Elva (gemeente in Estland)
 Elva (stad in Estland)
 Elva (rivier), een rivier in Estland
 Elva (Italië)
 Elva (auto), een Brits automerk
 FC Elva, een voetbalclub uit Elva (stad in Estland)